Monastère de Gadong (Shigatsé), un monastère kadampa situé près de Shigatsé
 Monastère de Gadong (Lhassa), le monastère de l'oracle de Gadong